Chastel (Haute-Loire)
ook:
Chastel-Arnaud, Drôme
Chastel-Nouvel, Lozère
Chastel-sur-Murat, Cantal